Walter eller Walther kan avse:

Peresoner med efternamnet Walter eller Walther
 Andrew Walter (1914–1978), svensk kompositör och dragspelare
 Annika Walter (född 1975), tysk simhoppare
 August Walter (1821–1896), tysk tonsättare och violinist
 Ben Walter (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
 Bernhard Walther (1430–1504), tysk astronom
 Bruno Walter (1876–1962), tysk dirigent
 Didrik Nilsson Walter, svensk bildhuggare verksam i slutet av 1600-talet
 Emil Walter (1890–1964), tjeckisk diplomat, översättare och universitetslektor
 Ferdinand Walter (1794–1879), tysk jurist
 Francis E. Walter (1894–1963), amerikansk politiker, kongressrepresentant för Pennsylvania
 Fritz Walter (1920–2002), tysk fotbollsspelare
 Fritz Walter (född 1960), västtysk fotbollsspelare
 Greta Walter (1919–1969), svensk spjutkastare
 Gustav Walter (1834–1910), österrikisk operasångare
 Hans Walter (1889–1967), schweizisk roddare
 Harriet Walter (född 1950), brittisk skådespelare
 Hellmuth Walter (1900–1980), tysk ingenjör och uppfinnare
 Hilding Walter (1909–1987), svensk målare och skulptör
 Jan Erik Walter (född 1937), svensk författare, lärare och tolk
 Jessica Walter (1941–2021), amerikansk skådespelare
 Johann Ignaz Walter (1755–1822), tysk tenorsångare och tonsättare
 Johann Walter (1496–1570), tysk klassisk kompositör
 John Walter den äldre (1739–1812), engelsk boktryckare
 Jørgen Walter (död 1670), dansk militär
 Leif Walter (född 1949), svensk musiker
 Louisa Walter (född 1978), tysk landhockeyspelare
 Lucy Walter (1630–1658), älskarinna till Karl II av England
 Mark Walter (född 1960), amerikansk företagsledare
 Maud Walter (1913–1991), svensk skådespelare
 Michael Walter (född 1980), svensk motocrossförare
 Mona Walter (född 1973), svensk föreläsare och debattör
 Olof Gunnarsson Walter, svensk målarmästare och kyrkomålare
 Olof Walter (1851–1926), svensk handlare och politiker (liberal)
 Ottmar Walter (1924–2013), tysk fotbollsspelare
 Teddy Walter (född 1955), svensk musiker (basist)
 Thomas Walter (1740–1789), nordamerikansk botaniker
 Tom Walter (1907–1953), svensk skådespelare

Personer med förnamnet Walter
 Walter Scott (1771–1832), brittisk författare

Se även 
 Valter